Das Adjektiv oral (Wortbildung zu lateinisch os, oris „Mund“) bezeichnet:
 in der Medizin
 allgemein die Zugehörigkeit zum Mund
 die Lage „im Mund“ oder die Richtung „zum Mund“, siehe Lage- und Richtungsbezeichnungen am Kopf 
 bei Zahnkronen die Fläche zur inneren Mundhöhle hin, siehe Lage- und Richtungsbezeichnungen an den Zähnen 
 bei Arzneimitteln den Aufnahmeweg durch den Mund, siehe peroral
 Oralität, mündliche Kommunikation, siehe mündliche Überlieferung
 in der Geschichtswissenschaft mündliche Berichte von Zeitzeugen, siehe Oral History
 eine sexuelle Praktik, siehe Oralverkehr
 eine ehemalige englische New-Wave-of-British-Heavy-Metal- und Punk-Band, siehe Oral (Band)

Oral bezeichnet:
 einen italienischen Motorenkonstrukteur, sieh Oral Engineering

Oral als Ortsname:
 Oral (Stadt), eine Stadt in Kasachstan (russisch Uralsk)
 Oral (South Dakota), eine Unincorporated Community im Fall River County, South Dakota, Vereinigte Staaten

Oral ist der Familienname folgender Personen:
 Can Oral (* 1965), deutscher Musiker
 Cem Oral, deutscher Musiker und Mastering Engineer
 Mahir Oral (* 1980), deutscher Boxer
 Nazmiye Oral (* 1969), türkisch-niederländische Schriftstellerin, Journalistin und Schauspielerin
 Tan Oral (* 1937), türkischer Karikaturist
 Tomas Oral (* 1973), deutscher Fußballtrainer
 Tomáš Oral (* 1977), tschechischer Schachgroßmeister

Siehe auch:
 Orale Phase in Sigmund Freuds Triebtheorie
 Oralismus, eine besondere Form der Spracherziehung von tauben und schwerhörigen Kindern